Lindt kan som auktorsförkortning betyda:

 Aare Lindt
 W. Lindt

Robotskapade auktorsförkortningar